Клео де Мерод (, полное имя Клеопатра Диана де Мерод, ; 27 сентября 1875, Париж — 11 октября 1966, там же) — французская танцовщица, звезда так называемого периода «Прекрасной эпохи» во Франции и других странах Западной Европы.

Биография 
.

Окончила балетную школу при Национальной опере в Париже. Выступала на сцене с 11 лет. На Парижской Всемирной выставке 1900 показала «камбоджийские танцы». Танцевала в Фоли-Бержер. Выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Будапеште, Нью-Йорке. Отличалась редкой красотой, сделавшей её любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов эпохи. Жила в Париже, в одной квартире с матерью, занимавшейся её карьерой. 

Её писали Дега, Тулуз-Лотрек, Болдини, Фридрих Август фон Каульбах, Франц фон Ленбах, фотографировали Леопольд Ройтлингер, Феликс Надар и его сын Поль, почтовые открытки с её изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX вв. Журнал «Иллюстрасьон» избрал её в 1896 году царицей красоты из 130 современных красавиц.

Скандал в обществе вызвала представленная в Парижском салоне в 1896 году скульптура Александра Фальгьера (1831—1900) «Танцовщица», для которой позировала Клео: хотя она настаивала, что портретной в этой обнажённой скульптуре из белого мрамора была лишь её голова, многие современники считали, что автор использовал муляж тела танцовщицы (это мнение разделял, в частности, Гоген).

Среди многочисленных поклонников Клео де Мерод был бельгийский король Леопольд II, о чём рассказано в мемуарах танцовщицы (посвящённые в эту историю парижане за глаза дразнили короля Клеопольдом).

Закончила балетную карьеру в 1925 году, переехала в Биарриц и открыла танцевальную школу. Клео де Мерод никогда не была замужем и не имела детей. В последние годы жизни писала мемуары.
Похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Мемуары 
 Le Ballet de ma vie. Paris: Pierre Horay, 1955 (переизд. 1985)

Кино 
 В 1926 Клео де Мерод появилась в немецком кинофильме Frauen der Leidenschaft.
 .

Примечания

Литература 
 Nos jolies actrices photographiées par Reutlinger. Paris: Ludovic Baschet, 1896
 Reissmann C. Cleo de Merode der Glückstraum einer Tänzerin; Roman. Heidenau: Mitteldeutsche Verlagsanstalt, 1921 (роман переведен на несколько языков)
 Göransson S. Cleo de Merode: en dansös' lyckodröm: romantiserad skildring. Stockholm; Malmö: Förlaget Union, 1928
 Ochaim B., Balk C. Varieté-Tänzerinnen um 1900: vom Sinnenrausch zur Tanzmoderne. Frankfurt/Main: Stroemfeld/Roter Stern, 1998
 Golbin P., Leclercq J.-P. Garde-robes: Intimités dévoilées, de Cléo de Mérode à. . . Paris: Union centrale des arts décoratifs; Musée de la mode et du textile, 1999
 Corvisier C. Cléo de Mérode et la photographie: la première icône moderne. Paris: Éditions du Patrimoine, 2007

Ссылки 

Натурщицы
Артисты, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Дом де Мерод